

Суперкубок Украины по футболу 2014 — 11-й матч Суперкубка Украины, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 донецкий «Шахтёр» и обладатель Кубка киевское «Динамо». Встреча состоялась 22 июля 2014 года.

«Шахтёр» и «Динамо» являлись рекордсменами по количеству завоёванных Суперкубков Украины: на их счету было по 5 трофеев. Встреча клубов в Суперкубке стала уже 7-й: в очном противостоянии дважды побеждал «Шахтёр» и четыре раза праздновало успех «Динамо». Обладателем двух последних Суперкубков является «Шахтёр».

Победу в матче одержала донецкая команда со счётом 2:0, благодаря голам Александра Гладкого и Марлоса

Матч

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2013/2014
 Кубок Украины по футболу 2013/2014

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»

2014
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015
Спортивные соревнования во Львове
События 22 июля
Июль 2014 года